Гореми́кін'— російське прізвище.

Відомі носії 
 
 Горемикін Олексій Петрович (1926—2004) — бригадир тресту «Гідроелектромонтаж», Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Горемикін Василь Іванович (1902—1958) — радянський хімік
 Горемикін Віктор Петрович (. 1959) — російський військовий діяч, генерал-полковник.
 Горемикін Вілій Петрович (1931—1989) — радянський кінооператор.
 Горемикін Іван Логінович (1839—1917) — російський державний діяч, голова Ради міністрів Російської імперії (1906, 1914—1916 роки), міністр внутрішніх справ.
 Горемикін Петро Миколайович (1902—1976) — радянський військовий діяч, генерал-майор інженерно-артилерійської служби.
 Горемикін Федір Іванович (1813—1850) — професор тактики у Військовій академії; автор «Посібника до вивчення тактики» (, 1849).

Примітки